Patek kan syfta på följande:

 Patek (släkt), en polsk adelsätt

Geografi

Indonesien 

 Desa Patek, administrativ by, Jawa Timur,

Iran 

 Pātek, ort, Hormozgan,

Tjeckien 

 Pátek, ort, Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar